Бори́с Па́влович Лисуно́в (19 августа 1898 — 3 ноября 1946) — советский авиаконструктор, инженер-полковник, организатор производства самолёта Ли-2 (названного в его честь).

Биография 
Родился 19 августа 1898 года в станице Дурновской Енотаевского уезда (ныне село Рассвет Наримановского района) Астраханской губернии в семье казачьего сотника. В 1918 году окончил 8 классов саратовской мужской гимназии № 2. Учился в ВВИА им. Н. Е. Жуковского, которую с отличием закончил в 1926 году. Его сокурсником был авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин, с которым Лисунов позднее вместе работал и дружил семьями. С 1926 года служил в эскадрилье «Ультиматум» в должности инженера-механика. Работал главным инженером Харьковского авиационного завода, где познакомился с выдающимся советским лётчиком Валерием Чкаловым. 27 января 1938 года назначен техническим директором авиазавода № 84 в подмосковном городе Химки. 11 сентября 1941 в связи с приближением линии фронта принято решение об эвакуации авиазавода в Ташкент. Под руководством Лисунова завод был полностью вывезен, воссоздан на новом месте (ТАПОиЧ) и начал поставлять самолёты для нужд фронта.

В Ташкенте здоровье Лисунова ухудшилось, он перенёс инфаркт. С февраля 1946 г. Б.П. Лисунов был отозван в Москву на должность главного технолога 10-го Главного управления наркомата авиационной промышленности. Скончался 3 ноября 1946 года в Москве в возрасте 48 лет. Похоронен на Донском кладбище.

Ли-2 

В сентябре 1936 года Лисунов был направлен в длительную командировку в США для изучения конструкции и технологии сборки самолета Douglas DC-3 с целью приобретения лицензии на их производство в СССР. После ареста в 1937 году Владимира Мясищева руководство по адаптации производства «Дугласов» в СССР было возложено на А. А. Сенькова (самолёт ПС-84), а позднее на Б. П. Лисунова (Ли-2). Самолёт был пересчитан из дюймовой системы в метрическую с учётом действовавших в СССР технологических норм и получил новые отечественные двигатели, также являвшиеся адаптациями американских образцов. Советская модификация DC-3 — Ли-2 выпущена в количестве около 14 000 машин различного назначения, став в 1940-х самым массовым гражданским самолётом в стране, прослужившим в авиации почти 40 лет.

Память 
 Именем Лисунова была названа улица в Ташкенте, проходящая от Ташкентской Кольцевой Автомобильной дороги до пересечения улиц Слонима и Алимкентской. В 2009 году улица Лисунова была переименована в улицу Карасу.
 Также в Ташкенте существует массив Лисунова, состоящий из четырёх кварталов. Однако, как и одноимённая улица, в 2009 году он также был переименован — в массив Авиасозлар.
Архив семьи Лисуновых хранится в Государственном архиве Астраханской области
в Рассветской средней школе оформлен памятный стенд о жизненном пути Б.П. Лисунова

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

См. также 
 Ли-2
 ТАПОиЧ

Примечания 

Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Машиностроители СССР
Инженер-полковники (СССР)
Похороненные на Донском кладбище